EBCDIC Codepage 278 är en teckenkodning från 1960-talet från gruppen EBCDIC, avsedd för Finland och Sverige. Den motsvarar ungefär ASCII-gruppens teckenkodning ISO 8859-1 (Latin-1).

 40: mellanslag
 41: icke-brytande mellanslag
 CA: mjukt bindestreck
 FF: kontrolltecken (EBCDIC)

Teckenkodningar